Resultats del Gran Premi d'Alemanya de Fórmula 1 de la temporada 1970, disputat al circuit de Hockenheimring el 2 d'agost del 1970.

Resultats

Altres 
 Pole: Jacky Ickx 1' 59. 5

 Volta ràpida: Jacky Ickx 2' 00. 5 (a la volta 50)

Referències 
 

Alemanya
1970